ppt (ang. ) – liczba części na bilion, oznaczenie stosowane m.in. przy wyrażaniu stężeń
 p.p.t. – pod poziomem terenu
 .ppt – format pliku Microsoft PowerPoint